Vuoskujärvi kan syfta på:

Namnet är en blandning mellan samiska och finska och kan på svenska översättas med Abborrsjön. Vuosko är samiska för 'abborre' medan järvi är finska för 'sjö'.

Geografi

Finland
Vuoskujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,32, long 28,33)
Vuoskujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,92, long 24,90)
Vuoskujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,43, long 26,57)

Sverige

Vuoskujärvi (Gällivare socken, Lappland, 746616-168117), sjö i Gällivare kommun,  (62,4 ha)
Vuoskujärvi (Gällivare socken, Lappland, 748901-175820), sjö i Gällivare kommun,  (25,2 ha)
Vuoskujärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)

Se även
Vuoskojärvi
Vuoskojaure
Vuoskonjaure
Ahvenjärvi
Abborrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn